

Geografia
Francia
Famechon – comune del dipartimento del Passo di Calais
Famechon – comune del dipartimento della Somme

Persone
Johnny Famechon, nato Jean-Pierre Famechon – pugile francese naturalizzato australiano
Ray Famechon – pugile francese, zio di Johnny